O 2º Distrito Congressional do Alabama é um dos 7 Distritos Congressionais do Estado norte-americano do Alabama, segundo o censo de 2000 sua população é de 635.300 habitantes.

Fica ao Sul deste Estado e inclui os condados de:
 Autauga
 Barbour
 Bullock
 Butler
 Coffee
 Conecuh
 Crenshaw
 Dale
 Elmore
 Geneva
 Henry
 Houston
 Lowndes
 Montgomery
 Pike

Ligações externas 
 Martis, Kenneth C. (1989). The Historical Atlas of Political Parties in the United States Congress. New York: Macmillan Publishing Company.
 Martis, Kenneth C. (1982). The Historical Atlas of United States Congressional Districts. New York: Macmillan Publishing Company.

02